Tiderne Skifter har flere betydninger:

 Tiderne Skifter – dansk forlag
 Tiderne Skifter – et Sebastian-album fra 1979